D400 – droga krajowa w Turcji, biegnąca w osi wschód–zachód. Rozpoczyna się w Datça w prowincji Muğla, zaś kończy się na granicy z Iranem w miejscowości Esendere. Ma 2057 km długości.

Pomiędzy Nizip a Cizre D400 stanowi część trasy europejskiej E90. W Iranie droga biegnie dalej jako droga krajowa nr 16.

Przebieg

Skrzyżowania 

D400 krzyżuje się z tureckimi autostradami:
  koło Erdemli
  koło Çakaldere (prowincja Adana), ponownie koło Tüysüz (prowincja Osmaniye) oraz w Gaziantep
  w Gaziantep

Drogi w Turcji